Tschernetschtschyna (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tschernetschtschyna (Mahdalyniwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Mahdalyniwka
 Tschernetschtschyna (Krasnopillja), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krasnopillja
 Tschernetschtschyna (Ochtyrka), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka